Termin ATP fosfohidrolaza ima više značenja.

 Adenozintrifosfataza, enzim
 H+ eksportujuća ATPaza, enzim